La rue des Tuileries peut désigner :

 Rue des Tuileries, à Lyon ;
 Rue des Tuileries, l'ancien nom de l'avenue du Général-Lemonnier, à Paris.

Tuileries, rue des
Homonymie de toponyme